Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Orašje – miasto w Federacji Bośni i Hercegowiny
 Orašje – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Tuzla
 Orašje – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor

 Miejscowości w Serbii
 Orašje – wieś w okręgu rasińskim, w gminie Varvarin
 Orašje – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince